Тунисская Профессиональная лига 1 2001/2002 () — 47-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2001/02 на сайте goalzz.com 

2001/2002
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2001 году
Спорт в Тунисе в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002